Оле́г Евге́ньевич Погу́дин (род. 22 декабря 1968 года, Ленинград, СССР) — советский и российский певец,  педагог. Народный артист Российской Федерации (2015).

Биография 
Вырос в интеллигентной семье учёных, его детство прошло в окраинном районе Ленинграда. Родители работали в научно-исследовательском институте оборонно-промышленного комплекса, несколько поколений Погудиных по мужской линии пели. Олег начал заниматься музыкой с семи лет.

В 1979—1982 годах занимался в детском хоре Ленинградского радио и телевидения под управлением Ю. М. Славнитского, в котором он сразу же стал одним из солистов. К этому времени относятся первые выступления юного певца на больших концертных площадках (БКЗ «Октябрьский», Большой зал Филармонии имени Дм. Шостаковича, Государственная Академическая Капелла им. М. Глинки), а также первые записи на радио и телевидении. Вместе с хором выезжал на гастроли в Германию, другие страны. Архивные записи тех лет Погудина (согласно «Энциклопедии Кирилла и Мефодия») «…доныне транслируются по петербургскому радио».

Учился в школе № 270 Красносельского района, в Детской музыкальной школе № 34 Красного Села, с 1975 по 1987 проживал на ул. Освобождения в Красном Селе.

По окончании школы мечтал поступить в Ленинградскую консерваторию, но шестнадцатилетнему юноше посоветовали подождать пока окрепнет голос и прийти попозже. Не желая ждать, в 1985 году он стал студентом актёрского факультета (мастерская А. Н. Куницына) Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова, ныне РГИСИ.  Здесь Погудин продолжал серьёзно заниматься вокалом. Его дипломной работой стал моноспектакль, в котором автор исполнял песни из репертуара Александра Вертинского, причём «не копировал манеру пения знаменитого русского шансонье, а искал свои выразительные вокальные краски, интонации, акценты». Пройдя в 1989 году стажировку в Театральном центре им. Юджина О’Нила (Eugene O’Neil Theater Center) в США (по линии Американского Национального театрального института), Погудин принял участие в заключительном музыкальном представлении на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке. В 1990 году окончил СПбГАТИ, получив диплом с отличием.

В 1990 году представил публике оригинальную программу «Я — артист!» по песням А. Н. Вертинского. Тогда же стал актёром Санкт-Петербургского АБДТ им. Горького, на сцене которого, по своим словам, в течение 4 лет, до 1993 года играл «крошечные роли».

В 1991 вышел первый большой диск Погудина «Звезда Любви». Год спустя по приглашению Шведского культурного центра провёл два концертных тура по Швеции, с большим успехом исполняя русские романсы и народные песни; считается, что именно Швеция дала «молодому исполнителю певческую путёвку в жизнь». С 1993 года Погудин посвящает себя исключительно концертной деятельности — как в России, так и за рубежом, постоянно работая на региональных радио- и телестудиях.

В течение 1993—1996 годах на РТР вышли десять музыкальных фильмов с его участием, шесть из которых — «Жаворонок» (1993), «Звезда Любви» (1994), «Поговорим о странностях любви» (1994), «Цыганский романс» (1995), «Русская песня и старинный романс» (2-х частях, 1995—1996) — были посвящены непосредственно его творчеству.

В 1993 году вышел первый лазерный диск под названием «Жаворонок», а через 3 года — альбом «Я сохраню слова любви».

В январе 1995 года на международном музыкальном фестивале «Просто друзья» в исполнении Олега Погудина прозвучали городские классические романсы и песни из репертуара Александра Вертинского.

В 1997 году Погудин стал лауреатом Фестиваля «Глас Ангельский России» и был удостоен награды «Ангел Трубящий», в 1999 году получил Царскосельскую художественную премию, в 2002 году — премию «Триумф». В конце 2004 года присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

В 2005—2006 годах был ведущим программы «Романтика романса» на канале «Культура».

С 1999 по 2008 год преподавал в Санкт-Петербургской академии театральных искусств (с 2007 года — доцент кафедры эстрады и музыкального театра). При участии Погудина на сцене Учебного театра были поставлены спектакли «Голоса ушедшего века», «Алые паруса», «Дорога без конца», ставшие заметными событиями петербургской театральной жизни.

В 2009—2012 годах проходил стажировку по классу вокала у художественного руководителя Центра оперного пения Галины Вишневской.

C 2012 года член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

С 1995 года сначала на Петербургском радио, а затем в прессе и устроителями концертов Погудин широко упоминается как «Серебряный голос России».

Сам Погудин называет себя представителем эстрадного жанра, который старается выступать на академическом уровне.

В 2012 году в интервью артиста отмечалось, что райдер Погудина весьма скромный: бутылка воды, несколько бутербродов и чашка кофе после выступления. По словам Погудина, он может выступать даже в неотапливаемых залах при условии достойного художественного уровня самого мероприятия.

В 2015—2020 году Олег Погудин был членом жюри Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», в 2021 вошел в состав жюри первого детского образовательного фестиваля «Открытое искусство».

Погудин не женат, детей у него нет. Живёт в Москве и Санкт-Петербурге, в обоих городах имеет квартиры. Одним из главных своих увлечений считает путешествия. Он побывал более чем в 50 странах.

Олег Евгеньевич владеет английским, французским и шведским языками и является преданным поклонником оперы, балета и драматического театра.

Концертная деятельность 
Погудин ведёт активную концертную деятельность, давая более 70 концертов в год. Первый сольный концерт Олега состоялся в 1987 году.

В репертуар артиста входит свыше 500 песен и романсов на 15 языках. Основные концертные программы: «Элегия», «Чайковский», «Пушкин. Лермонтов», «Русский романс», «Городской романс», «Народная песня», «Молитва», «Песни Великой войны»; «Любовь останется» (советская лирическая песня), «Любовь и разлука» (песни Исаака Шварца), «La Serenata» (итальянская песня), «Je chante» (французская песня) и другие. Особое место в творчестве занимают монографические программы, посвящённые памяти известных исполнителей отечественной эстрады: А. Н. Вертинского и Б. Ш. Окуджавы.

В 2000-х годах особое внимание артиста было сосредоточено на работе над серией концертов и записей под названием «Русскому гению», цель которой — воплотить на сцене и в записи произведения камерного вокального жанра на стихи русских поэтов XIX — начала XX веков. В рамках этой программы проходит постоянное сотрудничество с литературными музеями России, как то: Государственный Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Музей-усадьба Л. Н. Толстого — Ясная Поляна, Музей-усадьба А. С. Грибоедова — Хмелита, Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и др. В 2018 году в рамках  проекта "Русскому гению", поддержанного грантом Президента РФ  артистом были представлены новые концертные программы: «…И снились милые черты» — в Пушкинском заповеднике; «…Чу, песня! Знакомые звуки!…» — в музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха»; программа, посвящённая музыкальной жизни семьи Толстых — в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Стали традицией концерты Погудина в день его рождения на сцене Государственного Кремлёвского дворца и 31 декабря в БКЗ «Октябрьский». На кремлёвской сцене были представлены программы «Романс. Romance» (24.05.2007); «Звезда любви» (17.12.2008, 21.12.2012, 22.12.2016, 22.12.2019); «Время романса» (29.10.2010, 29.10.2011); «За столом семи морей» (22.12.2013).22 декабря 2017 года состоялась премьера программы «Дорогой длинною. Трагический тенор эпохи», воплотившей тему судьбы русского романса на сломе эпох и ставшей данью памяти создателям этого жанра; а 22 декабря 2018 года — премьера юбилейного концерта-спектакля «Серебряный век», в котором Погудин выступил также как сценарист и продюсер. Для Санкт-Петербурга артист подготовил отдельную версию программы «Серебряный век. Вариации. Петербург», показанную 19 июня 2019 года на сцене БКЗ “Октябрьский” «Серебряный век» был показан в 40 городах России, а также в Минске и Берлине.

Сезон 2020—2021 года Олег Погудин открыл посвященным юбилею композитора концертом в доме-музее П.И.Чайковского в Клину.

За 2020 год Погудин провел восемь онлайн-концертов. Им было записано три альбома «Русское танго», «Je chante», «Мелодия рассвета» (греческая песня).

23 ноября 2020 года в Ратной Палате Царского села состоялась премьера его музыкально-поэтического спектакля «Царскосельские лебеди».

28 января 2021 года на сцене Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой состоялась премьера спектакля «Мелодия рассвета». К ней Олегом Погудиным было подготовлено 15 поэтических переложений греческих песен на русский язык.

Седьмого октября 2021 года в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» состоялась премьера концерта спектакля «Золотой век», в котором Олег Погудин также выступил автором сценария и режиссером. 22 декабря 2021 года в Государственном Кремлёвском дворце состоялась московская премьера концерта-спектакля «Золотой век».

Летом 2022 года три различных версии концерта-спектакля "Золотой век" при поддержке Министерства культуры прошли в Царском Селе, Ясной Поляне и Михайловском.

25 февраля 2023 года в БКЗ "Октябрьский" и 9 марта 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце прошла премьера концерта-спектакля "Ар-деко", ставшего заключительной частью трилогии о судьбах русского искусства: "Серебряный век" - "Золотой век" - "Ар-деко". 

В отзывах СМИ было отмечено, что "На главной концертной площадке страны Олег Погудин и его коллеги «продемонстрировали» все прелести жизни: радость и печаль, смех и слезы, комедию и трагедию, любовь и веру. Именно они - суть музыки и поэзии, смысл любого великого искусства – от концерта до балетного номера и стихотворения.".

Рецензенты отметили, что "в этот раз на сцене была сама жизнь, за пределами всех исторических и стилистических рамок. И несколько тысяч людей смотрели на сцену не отрываясь, потому что мы все знаем, что такое уезжать из мест, где остаётся кусок жизни, покидать родину, быть несправедливо осуждаемым, терять близких, выживать, справляться, поддерживать других, находить утешение в песне и танце, влюбляться, ревновать, расставаться и надеяться…".

Сольные концерты Погудина проходят в таких залах как Государственный Кремлёвский дворец, Концертный зал имени Чайковского, Светлановский зал Московского международного Дома музыки, Большой зал консерватории имени П.И.Чайковского, Большой концертный зал «Октябрьский», Государственная академическая Капелла имени М.И.Глинки, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича. Он выступал с сольными концертами на сцене концертного зала «Эстония» в Таллине, концертного зала «Большая гильдия» в Риге, Хорватского национального театра в Загребе, Laeiszhalle в Гамбурге, Konserthuset в Стокгольме, Piccolo Teatro di Milano, в Музеон Исраэль в Тель-Авиве, во Дворце Наций в Женеве, Teatro Isabel la Catolica в Гранаде, Millenium Theatre в Нью-Йорке, Palace of Fine Arts в Сан-Франциско.

Олег Погудин  неоднократно был гостем таких  телевизионных программ, как «Белая студия», «Главная роль», «Привет, Андрей», «Нескучная классика» . Его творчеству посвящен целый ряд  сольных выпусков «Романтики романса", среди которых  "Романсы на стихи Лермонтова", "Французская песня",  "Песни Исаака Шварца", "Песни Булата Окуджавы",  "Роман с романсом", "Юбилей в кругу друзей".   По ТВ были показаны его концерты-спектакли «За столом семи морей», «Серебряный век», «Золотой век» и другие.

Дискография 
 1991 — виниловая пластинка «Звезда любви» на фирме «Мелодия»
 1993 — лазерный диск «Жаворонок»
 1994 — магнитный альбом «Романс»
 1996 — лазерный диск «Я сохраню слова любви»
 1997 — лазерный диск «Песнопения иеромонаха Романа»
 1997 — лазерный диск «Бирюзовые, златы колечки»
 1997 — лазерный диск из серии «Русскому Гению» «Лермонтов Том I. Молитва»
 1998 — лазерный диск «Можно мне Вас тихонько любить…» песни Александра Вертинского
 2001 — лазерный диск «Панихида хрустальная» песни Александра Вертинского, часть вторая.
 2001 — лазерный диск «Элегия. Концерт»
 2002 — лазерный диск «Я клянусь, что это любовь была…» песни Булата Окуджавы
 2005 — лазерный диск «Избранное, том I»
 2006 — лазерный диск «Русский романс. Часть I»
 2006 — лазерный диск «Русский романс. Часть II»
 2007 — лазерный диск «Песнопения иеромонаха Романа»
 2007 — лазерный диск «Песни Великой Войны»
 2008 — лазерный диск «Народная песня. Часть I»
 2008 — лазерный диск Советская лирическая песня «Любовь останется…»
 2009 — DVD «Избранное. Концерт»
 2009 — лазерный диск «Песни нашей Победы». Выпущен для ветеранов ВОВ Московской области.
 2010 — лазерный диск «…твоё легко прикосновенье…» Романсы русских композиторов XIX века.
 2011 — лазерный диск «Любовь и разлука» Песни Исаака Шварца
 2016 — лазерный диск «Городской Романс» Русские Романсы 2CD
 2018 — лазерный диск «Союз друзей. Песни Булата Окуджавы».
 2018 — лазерный диск «La serenata».
 2018 — альбом (три диска) «Юбилей».
 2020 — лазерный диск «Русское танго».
 2020 — лазерный диск «Je chante».
 2020 — лазерный диск «Мелодия рассвета»

Репертуар

Награды 
 В 1997 году на фестивале «Глас Ангельский России» удостоен награды «Ангел Трубящий».
 В 1999 году Лауреат Царскосельской художественной премии «За постижение души русского романса»
 В 2002 году удостоен премии «Триумф»
 В 2003 году награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
 В 2004 году награждён общественным орденом Св. Благоверного Великого князя Александра Невского.
 В 2004 году вручена медаль и присвоено звание Лауреата Третьего Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза» Виктора Розова под девизом «За вклад в отечественную культуру» (за новые концертные программы 2002—2004 годов).
 В 2004 году присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — …За заслуги в области искусства….
 В 2005 году награждён юбилейной общественной Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения. В память 200-летия А. С. Пушкина».
 В 2009 году награждён серебряной медалью святого первоверховного Апостола Петра.
 В 2009 году награждён памятной медалью «Митрополит Лавр» (Войсковая православная миссия).
 В 2015 году присвоено почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — …За большие заслуги в области театрального, кинематографического и музыкального искусства….
 2015 год — лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры за цикл концертов «Песня соединяет».
 В 2018 году удостоен Высочайшей Благодарности Главы Российского Императорского Дома — Е. И. В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Олега Погудина 

Актёры России
Царскосельская художественная премия
Исполнители романсов
Исполнители русских народных песен
Православные певцы
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Выпускники Российского государственного института сценических искусств